Тимоти Гай Бальм (; Веллингтон, Новая Зеландия) — актёр Новой Зеландии.

Биография

Тимоти Гай Бальм окончил школу Драмы в Веллингтоне. Снялся в главной роли в культовом фильме ужасов «Живая мертвечина» в 1992 году, прославившем его за пределами страны. Активно снимается в телесериалах и фильмах производства Новой Зеландии. У себя на родине особенно популярен благодаря роли Грега Фини в телесериале Shortland Street.

Много лет женат на актрисе Кейти Уолф. Супруги имеют сына и дочь. Также у актёра есть сын от предыдущего брака.

Фильмография